Henri de France (né en 1083 ; mort en bas âge) deuxième fils de Philippe  de France
Henri de France († 1175), fils du roi Louis VI le Gros, évêque de Beauvais (1149) puis archevêque-duc de Reims (1161)
Henri de France (1551-1586), chevalier d'Angoulême, grand-prieur de France, fils illégitime d'Henri II 
Henri de France (1911-1986) inventeur du SECAM
 Henri « de France » ou « Henri V » : noms donnés par ses partisans à Henri d'Artois (1820-1883), duc de Bordeaux et comte de Chambord, petit-fils du roi Charles X

Homonymie capétienne